Макрон може да се отнася за:
 Еманюел Макрон
 Макрон (диакритичен знак)